Жагда Ордабаевич Огузбаев (; 1 января 1912 — 8 октября 1962, Алма-Ата) — казахский советский  театра и кино, . Заслуженный артист Казахской ССР (1942).

Биография 
Родился в в Усть-Каменогорском уезде, Семипалатинской области Российской империи (ныне , Восточно-Казахстанской области Казахстана).

Выпускник студии при Казахском театре драмы (1935). Сценическую деятельность начал в 1931 году в театре рабочей молодежи в г. Риддере (в 1941—2002 гг. — Лениногорск). В 1932—1962 годах работал в Казахском театре драмы им. Мухтара Ауэзова в г. Алма-Ата.

С 1948 года работал преподавателем в студии Казахского государственного академического театра драмы им. Мухтара Ауэзова.

В 1958 году принял участие в праздновании Десятилетия казахской литературы и искусства в Москве. В том же году вместе с Ш. Аймановым поставил пьесу «Ахан-Сере и Актокты» («Трагедия поэта») Г. Мусрепова (Казахский государственный академический театр драмы).
 
Снимался в кино с 1940 г.

Член ВКП(б) с 1940 г.

Награды 
 Два ордена «Знак Почёта» (25.03.1946 и 03.01.1959)
 Заслуженный артист Казахской ССР (1942)

Театральные роли 
 Жунус, Санар, Ербол, Алшагир («Ночные раскаты», «Каменное оперение», «В час испытания», «Кобланды» М. Ауэзова).
 Кошкин («Любовь Яровая» К. Тренёва),
 Махамбет («Исатай Махамбет» Ахинжанова),
 Чибисов («Человек с ружьём» Н. Погодина),
 Куртумбет, Айбол («За Родину», «Товарищи» А. Абишева),
 Жанбозов («Гвардия чести» М. Ауэзова и А. Абишева) и др.

Избранная фильмография 
  — Райхан — Болот
  — Песнь о великане (короткометражный) — Толагай  — Фронт — Шаяхметов
  — Песни Абая — Абиш
  — Джамбул — эпизод  — Дочь степей — Малбагар
  — Берёзы в степи
  — Ботагоз — эпизод

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 6/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967
 Энциклопедический справочник. Алматы: ООО «Аруна» ТОО, 2005 ISBN 9965-26-095-8

Примечания

Ссылки 
 Жағда Оғызбаев

Заслуженные артисты Казахской ССР
Персоналии:Казахфильм
Члены КПСС
Актёры театра СССР
Актёры театра Казахстана
Театральные педагоги Казахстана
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова